ZCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Leobardo Ruiz, Zacatecas, Messico